Сезон 1999 стал для ЦСКА 8-м в Чемпионате России по футболу. Руководство было воодушевлено работой тренера Олега Долматова, и решило продолжить развиваться в выбранном направлении. Был приобретен ряд известных игроков, с ними команда надеялась занять высокие места. Но ожидания оправдались не полностью: команда заняла 3-е место в чемпионате, вылетела из кубка страны и не прошла квалификацию Лиги чемпионов.

Чемпионом страны стал в седьмой и четвертый раз подряд московский Спартак.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Зима

Лето

Ушли из клуба

Зима

Лето

Соревнования

Чемпионат России

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок России 1998/99

1/4 финала

1/2 финала

Кубок России 1999/00

1/16 финала

1/8 финала 

Матч 1/4 финала прошел в 2000 году

Лига чемпионов 1999/00

2-й квалификационный раунд

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки 

1999
ЦСКА
ЦСКА